Томас (Томми, Том) Хаммонд или Хэммонд ():
  (ок. 1600—1658) — офицер в армии Кромвеля и один из цареубийц.
  (1630—1681) — норвежский торговец и землевладелец английского происхождения.
  (1843—1909) — американский политик, член Палаты представителей (1893—1895).
  (1878—1945) — британский спортивный ходок, участник летних Олимпийских играх 1908 года.
  (1883—1950) — американский бизнесмен и политик, солдат, футболист и тренер.
  (1896—1966) — австралийский футболист, игрок клуба «».
 Хаммонд, Томас Тейлор (1920—1993) — американский историк.
  (род. 1944) — американский спортивный комментатор.
  (род. 1984) — южноафриканский игрок в хоккей на траве. См. также 
  (род. 1967) — американский профессиональный баскетболист и дрэг-рейсер.